Кукунор может означать:
 Кукунор — солёное озеро в Китае;
 Кукунор — горный хребет в Китае;
 Кукунорская равнина — равнина в Китае.